Fazekas Ferenc (1922–2008) matematikus, egyetemi docens
 Fazekas Ferenc (1944) kertészmérnök
 Fazekas Ferenc (1955) népművész, fazekas